

Commune 
 Grateloup, ancien nom de la commune française de Grateloup-Saint-Gayrand, située dans le département de Lot-et-Garonne,

Personnalité 
 Jean Pierre Sylvestre Grateloup : médecin et un naturaliste français.